Barbatia divaricata är en musselart. Barbatia divaricata ingår i släktet Barbatia och familjen Arcidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
divaricata